HFC har flere betydninger:
 Hydrofluorocarbon – menneskefremstillet fluorerede organiske molekyler, der består af brint, fluor og kulstof. Bl.a. drivhus og ozonnedbrydende gasser.
 Hafniumkarbid (HfC) – uorganisk stof.
 Hybrid fiber coaxial, Hybrid fibre coaxial
 Hafnia floorball club
 Herning Floorball Club
 Dansk cykelmærke fra HF Christiansen